El paral·lel 69º nord és una línia de latitud que es troba a 69 graus nord de la línia equatorial terrestre. Travessa Europa, Àsia, l'Oceà Pacífic, Amèrica del Nord l'oceà Atlàntic.

Geografia 
En el sistema geodèsic WGS84, al nivell de 69° de latitud nord, un grau de longitud equival a  41,882 km; la longitud total del paral·lel és de 15.404 km, que és aproximadament % de la de l'equador, del que es troba a 7.657 km i a 2.345 km del Pol Nord

Com tots els altres paral·lels a part de l'equador, el paral·lel 69º nord no és un cercle màxim i no és la distància més curta entre dos punts, fins i tot si es troben al mateix latitud. Per exemple, seguint el paral·lel, la distància recorreguda entre dos punts de longitud oposada és 7.202 km; després d'un cercle màxim (que passa pel Pol Nord), només és 4.690 km.

Durada del dia 
En aquesta latitud, el sol és visible durant 24 hores i 0 minuts a l'estiu, i resta sota l'horitzó tot el dia en solstici d'hivern.

Arreu del món 
Començant al meridià de Greenwich i dirigint-se cap a l'est, el paral·lel 69º passa per:

{| class="wikitable plainrowheaders"
! scope="col" width="135" | Coordenades 
! scope="col" | País, territori o mar 
! scope="col" | Notes
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Atlàntic
| style="background:#b0e0e6;" | Mar de Noruega

|-valign=top
| 
! scope="row" | 
| Illes de Langøya, Andøya, Bjarkøya i Dyrøya, i terra ferma (Troms)
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
| Finnmark
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
| Península de Kola
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar de Barents
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Illa Kolgúiev
|-valign=top
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar de Barents
| style="background:#b0e0e6;" | Mar de Petxora
|-
| 
! scope="row" | 
| Península de Iugòrski
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar de Kara
| style="background:#b0e0e6;" | Badia de Baidaratskaia
|-
| 
! scope="row" | 
| Península de Iamal
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Golf de l'Obi
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Estuari del Taz
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar de la Sibèria Oriental
| style="background:#b0e0e6;" | Badia de Txàunskaia
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar dels Txuktxis
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Alaska
|-
| 
! scope="row" | 
| Yukon
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar de Beaufort
| style="background:#b0e0e6;" | Badia de Mackenzie
|-valign=top
| 
! scope="row" | 
| Territoris del Nord-oest – Illa Richards i terra ferma Nunavut
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Estret de Dolphin i Union
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Nunavut - Illa Victòria
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Estret de Dease
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Nunavut - Illa Victòria
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Estret de Victòria
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Nunavut – Illa Royal Geographical Society
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Estret d'Alexandra
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Nunavut – Illa del Rei Guillem
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Estret de Rae
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Nunavut
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Badia de Pelly
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Nunavut – Península de Simpson
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Badia de Committee
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Nunavut - Península de Melville
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Conca de Foxe
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Nunavut – Illa Rowley
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Conca de Foxe
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Nunavut – Illa de Baffin
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Estret de Davis
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Kronprinsen Ejland
|-
| 
! scope="row" | 
| Sortebrae
|-valign=top
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Atlàntic
| style="background:#b0e0e6;" | Mar de Groenlàndia Mar de Noruega
|-
|}

Vegeu també 
 Paral·lel 68º nord
 Paral·lel 70º nord

Referències 

Línies de latitud